

Населені пункти та їхні частини
 Розалін — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Розалін — село в гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Розалін — село в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Розалін — село в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Розалін — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Розалін — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Розалін — село в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства
 Розалін — частина села Помяни в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Розалін — частина села Люсувко в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства
 Розалін — лісова осада в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки